Фаджр может означать:
 Фаджр — предрассветная молитва в исламе.
 «Фаджр» — семейство неуправляемых ракет небольшой дальности иранского производства.
 «Фаджр» — иранский спутник наблюдения Земли.
 «Фаджр» — международный кинофестиваль в Тегеране.
 Фаджр Сепаси — иранский футбольный клуб из Шираза.
 Фаджр, Файсал (род. 1988) — марокканский футболист, полузащитник.